Аре́на (из  «песок, песчаная площадка для борьбы») может означать:
 Арена — место проведения спортивных соревнований.
 Арена — основное место циркового представления.
 Арена — в переносном смысле — область какой-либо деятельности, например политическая арена.

География 
 Арена — город в Италии, в регионе Калабрия.
 Арена-По () — город в Италии, в регионе Ломбардия.
 Арена ди Верона — античный амфитеатр, расположенный в городе Верона (Италия). В настоящее время известен проводимыми в нём оперными и концертными постановками.

Спортивные сооружения 

См. также Ледовый дворец
 Арена Рода Лейвера
 Оракл-арена
 Имтех Арена

Фильмы 
 
 «Арена смелых» — советский фильм-концерт (1953).
 «Арена неистовых» — советский художественный фильм (1986).
 «Арена Ангелов» — научно-фантастическая манга, экранизированная в виде аниме-сериала.
 «Арена» — 18-й эпизод сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал».

Компьютерные программы

Игры 
 «Арена Онлайн» — бесплатная русскоязычная многопользовательская компьютерная игра от компании GDTeam.
 Арена — режим боя в игре Team Fortress 2.
 Арена — игровой сервер Nokia, поддерживающий таблицы рекордов и позволяющий владельцам игрового пульта N-Gage играть в многопользовательские игры, общаться на чате, форумах и т. д. вне зависимости от их местонахождения. Доступен как из Интернета, так и из мобильной сети GSM.
 Arena — первая игра серии The Elder Scrolls компании Bethesda.
 Сфера 2: Арена — онлайновая фэнтезийная MMORPG

Другие программы 
 Арена — клиент для соревнований TopCoder.
 Arena — программа имитационного моделирования.

Фамилия

Музыка 
 Arena — музыкальная группа.
 Arena — концертный альбом Duran Duran (1984).
 Arena rock — рок-музыка, предназначенная для исполнения на больших площадках.
 Афинская Арена — концертный зал и конгресс-холл в Афинах (Греция).

Другое 
 ARENA — аббревиатура названия правоконсервативной партии Националистический республиканский альянс в Сальвадоре.
 АРЕНА — комплекс для измерения скорости движения транспортных средств.
 Арена — комплекс активной защиты.
 Арена — западная манга 2013 года.
 Arena Motorsport — британская автогоночная организация.
 Arena Verlag — немецкое издательство детской и юношеской литературы. 
 (1502) Арена — астероид главного пояса.

См. также 
 
 Арены — вид циклических органических соединений.